Rüfenacht bezeichnet:
 Rüfenacht, Ortschaft in der Gemeinde Worb, Kanton Bern, Schweiz

Rüfenacht ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Rüfenacht (* 1967), Schweizer Politikerin (SP)
 Daphné Rüfenacht (* 1978), Schweizer Politikerin (Grüne)
 
 Matthias Rüfenacht (* 1956), Schweizer Schachspieler
 Nadin Maria Rüfenacht (* 1980), schweizerische Fotografin
 Otto Rüfenacht (1919–1982), Schweizer Fechter
 Ruedi Rüfenacht (* 1964), Schweizer Politiker (EVP), Stadtpräsident von Wetzikon
 Silvio Rüfenacht (* 1968), Schweizer Schwinger
 Thomas Rüfenacht (* 1985), schweizerisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler